CMX, sigle composé des trois lettres C, M et X, peut faire référence à :
 CMX, un groupe de rock finlandais ;
 CMX, format conteneur destiné à enregistrer des albums de musique accompagnée de « bonus ».

CMX est un code qui peut faire référence à :
 , dans le comté de Houghton dans le Michigan, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 910, en chiffres romains.

Code